Tanah Bumbu ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 330.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Tanah Bumbu ist Batulicin.

Geographie 
Tanah Bumbu liegt im Süden der Provinz Kalimantan Selatan an der Südküste Borneos. Es grenzt im Norden an den Kabupaten Kotabaru und im Westen an die Regierungsbezirke Banjar und Tanah Laut. Im Süden wird es von der Javasee begrenzt und im Osten durch eine Meerenge zwischen dem Festland und der Insel Laut, die verwaltungstechnisch zu Banjar gehört. Administrativ unterteilt sich Tanah Bumbu in 10 Distrikte (Kecamatan) mit 149 Dörfern, davon 144 Desa und 5 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Tanah Bumbu 328.692 Menschen, 168.211 Männer und 160.481 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 66 Personen pro Quadratkilometer. Circa 95 Prozent der Einwohner sind Muslime, 2,5 Prozent Christen und 2,5 Prozent Hindus. Daneben gibt es noch vereinzelt Konfuzianer und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)